Fase IV (Phase IV) – romanzo di Barry N. Malzberg del 1973
 Fase IV: distruzione Terra (Phase IV) – film del 1974 diretto da Saul Bass
 Phase IV – film del 2002 diretto da Bryan Goeres
 Phase 4 – personaggio della serie di videogiochi Dead or Alive